Juazeiro (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Juazeiro (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Juazeiro do Norte, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Juazeiro do Piauí, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí